Mount Morris Township dans le comté d'Ogle en Illinois.

  dans le comté de Genesee dans le Michigan.
  dans le comté de Morrison dans le Minnesota.

Homonymie de townships